Bagobomuistimalia
 Grijskopmuistimalia
 Horsfields muistimalia
 Kortstaartmuistimalia
 Mangrovemuistimalia
 Roodstaartmuistimalia
 Witkeelmuistimalia
 Witwangmuistimalia
 Zwartbrauwmuistimalia